Acetropis är ett släkte av insekter. Acetropis ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ängsskinnbaggar
Acetropis